Myllymäki (finska för kvarnbacke) är namnet på flera platser i Finland, i en del fall med det svenska namnet Kvarnbacken eller Kvarnbacka. Det är också ett tämligen vanligt släktnamn.

Platser 
 Myllymäki – stadsdel i Borgå, se Kvarnbacken (Borgå) 
 Myllymäki – en park i Ekenäs, se Kvarnbacken (Ekenäs)
 Myllymäki (Etseri) – by i Etseri
 Myllymäki järnvägsstation – järnvägsstation i Etseri
 Myllymäki (slalomcenter) – slalomcenter i Joutseno
 Myllymäki (Jämsänkoski) – stadsdel i Jämsänkoski
 Myllymäki (Kankaanpää) – stadsdel i Kankaanpää
 Myllymäki (Letala) – by i Letala
 Myllymäki (Nystad) – parkområde i Nystad
 Myllymäki (Tavastehus) – stadsdel i Tavastehus
 Myllymäki – stadsdel i Vanda, se Kvarnbacka 
 Myllymäki (Villmanstrand) – stadsdel i Villmanstrand

Personer 
 Eeva-Liisa Myllymäki (1948–), löpare
 Henri Myllymäki (1986–), innebandyspelare
 Jouni Myllymäki (1962–), sprinter
 Juha Myllymäki, fotbollsspelare
 Jussi Myllymäki, skådespelare
 Lauri Myllymäki (1897–1967), riksdagsman (Työväen ja pienviljelijäin puolue och DFFF)
 Mauri Myllymäki (1946–), längdhoppare och idrottsreporter
 Pasi Myllymäki (1950–), underground-regissör
 Pekka Myllymäki (1960–), politiker (Centern), ordförande för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenters sockerbetsutskott
 Petri Myllymäki, volleybollspelare
 Reino Myllymäki (1964–), mentor, vetenskapsförfattare och påverkare inom IT-branschen
 Suvi Selvenius, född Suvi Myllymäki (1980–), löpare
 Tiina Myllymäki  (1987–), balettdansös
 Tommy Myllymäki (1978–), en svensk kock som utsågs till Årets kock 2007
 Urho Myllymäki (1917–1995), dragspelsmusiker och violinist
 Ville Myllymäki (1990–), sprinter

Bolag
 E. Myllymäki – bussbolag verksamt i Tammerfors 1947–1988

Skolor
 Myllymäen koulu (Tavastehus) – grundskola i Tavastehus
 Myllymäen koulu (Letala) – grundskola i Letala
 Myllymäen koulu (Villmanstrand) – grundskola i Villmanstrand
 Myllymäen koulu (Vanda) – grundskola i Vanda
 Myllymäen koulu (Etseri) – grundskola i Etseri

Se även 
 Kvarnbacken – flera platser